Batuagung (Jembrana), een plaats in Indonesië
Batuagung (Merbau Mataram), een plaats in Indonesië